Sveti Jerolim – chorwacka wysepka znajdująca się 1 km na południe od miasta Hvar, w archipelagu paklińskim
 Sveti Jerolim – chorwacka wysepka w pobliżu półwyspu Istria, w archipelagu Wysp Briońskich